Bartolomeo Corsini (1606-1673) – poeta
Bartolomeo Corsini (1683-1752) – diplomatico
Giovanni Bartolomeo Corsini (XVI secolo) – miniatore